Stecchi steht für:
 Stecchi, frittierte Fleischspieße in der italienischen Küche, siehe Fritto misto

Stecchi ist der Name von:
 Gianni Stecchi (* 1958), italienischer Stabhochspringer
 Claudio Stecchi (* 1991), italienischer Stabhochspringer